Ipfling ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ipfling (1893–1972), deutscher SS-Mann; Leiter von drei Zwangsarbeitslagern; wegen 15-fachen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt
 Heinz-Jürgen Ipfling (1936–2021), österreichisch-deutscher Erziehungswissenschaftler und Professor für Schulpädagogik